Seeling ist:
 ein bis Baubeginn 2010 gültiges Modell zur Gestaltung der Umsatzsteuer bei einem teilweise unternehmerisch genutzten Haus

Seeling ist Namensbestandteil folgender Unternehmen:
 Seeling Verlag, Verlag in Frankfurt am Main

Seeling ist der Familienname folgender Personen:

 August Seeling (1906–1998), Oberbürgermeister von Duisburg
 Ellen Seeling (* 1950), amerikanische Jazzmusikerin
 Heinrich Seeling (1852–1932), deutscher Architekt
 Jacob Seeling (1568–1627), deutscher Zehntner, Stadtrichter und Ratskämmerer sowie sächsischer und böhmischer Hammerwerksbesitzer
 Johann Anton Seeling (1743–1822), österreichischer Bergbeamter und Mineraloge
 Karl Seeling (1795–1860), preußischer Generalmajor
 Michael Seeling (* 1958), deutscher Bildhauer
 Otto Seeling (1891–1955), deutscher Industrieller und Verbandspolitiker 
 Paul Wenzel Seeling († 1693), böhmischer Waldbereiter, Stadtrichter, Münzamtsverwalter und Bergmeister
 Sandra Seeling (* 1983), deutsche Schauspielerin

Seeling ist der Ortsname von:
 Seeling (Gemeinde Sankt Georgen), Ortsteil von St. Georgen im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Seling
 Sehling
 Zeelink